Франциск Ксаверий Вира Арпондратана (ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์, 3.10.1955 г., Бангкок, Таиланд) — католический прелат, епископ Чиангмая с 10 февраля 2009 года.

Биография 
Франциск Ксаверий Вира Арпондратана родился 3 октября 1955 года в Бангкоке, Чонбури, Таиланд. 7 июля 1981 года был рукоположён в священника, после чего до 1985 был вице-ректором семинарии в Сампране. С 1985 по 1988 год обучался в Папском салезианском университете в Риме.

10 февраля 2009 года Римский папа Бенедикт XVI назначил Франциска ксаверия Виру Арпондратану епископом Чингмая. 1 мая 2009 состоялось рукоположение Франциска Ксаверия Виры Арпондратаны в епископа, которое совершил кардинал Михаил Мичаи Китбунчу в сослужении с апостольским делегатом архиепископом Сальваторе Пеннаккио и епископом Иосифом Сангвалом Сурасарангом.

Ссылки 
 Информация 
 Биография 

Католические епископы Таиланда